Пестовка — топоним:

Населённые пункты
 * Пестовка — упразднённая в 2012 году деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Пестовка — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Пестовка — деревня в Раменском районе Московской области.
 Пестовка — деревня в Викуловском районе Тюменской области.
 Пестовка — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Пестовка — посёлок в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

Реки

 Пестовка (приток Ижа) — река в Удмуртии.
 Пестовка (приток Реважа) — река в Архангельской области.